Feron oder Féron ist der Familienname folgender Personen:

 Éloi Firmin Féron (1802–1876), französischer Maler
 Frans Joseph Feron (1896–1958), niederländischer katholischer Geistlicher
 Madame Féron (1500– um 1530 oder 1540), Mätresse des französischen Königs Franz I., siehe La Belle Ferronière

Feron oder Féron bezeichnet folgende geographischen Orte:
 Féron, Ort im Département Nord in Frankreich
Siehe auch
Ferrón